Frantz Reichel – sportivo multidisciplinare, giornalista e dirigente sportivo francese
 Gerardo Reichel-Dolmatoff – antropologo e archeologo austriaco naturalizzato colombiano
 Hans Reichel – inventore e progettista tedesco
 Ken Reichel – calciatore tedesco
 Peter Reichel – ex calciatore tedesco
 Robert Reichel – ex hockeista su ghiaccio ceco